Spahr je lahko:
 Timothy Bruce Spahr, ameriški astronom
 Komet Spahr 2, periodični komet